En France, l'expression Société protectrice des animaux est relative à :
 du point de vue juridique : la Société protectrice des animaux (SPA), association créée en France en 1845 et dont le siège est à Paris ;
 dans le langage courant : une association  dont l'objet est la protection des animaux. Il en existe quelques centaines en France.